Egressy ist der Familienname folgender Personen:

Béni Egressy (1814–1851), ungarischer Komponist, Librettist, Übersetzer und Schauspieler

Zoltán Egressy (* 1967), ungarischer Schriftsteller und Dramatiker